

Трубачово — село, Газімуро-Заводський район, Забайкальський край
 Трубачово — селище, Томський район, Томська область
 Трубачово — селище, Тюменцевський район, Алтайський край
 Трубачово — село, Шегарський район, Томська область